(littéralement « Cerbère du Ruhuhu ») est un genre éteint de grands thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant la fin du Permien dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie et dont une seule espèce est connue, Ruhuhucerberus haughtoni.

Systématique 
L'espèce Ruhuhucerberus haughtoni a été décrite pour la première fois en 1950 par le paléontologue allemand Friedrich von Huene(1875-1969) sous le protonyme Aelurognathus haughtoni.

En 2002, le paléontologue  crée le genre Ruhuhucerberus et y classe cette espèce sous son taxon actuel.

Description 

Les fossiles de cet animal ont été découvert dans la formation Penman Kawinga du bassin de Ruhuhu (d’où son nom) et cohabitait avec son proche parent plus large, Rubidgea.

Phylogénie

Cladogramme dans Gorgonopsia

Publications originales 
 Genre Ruhuhucerberus :
 
 Espèce Ruhuhucerberus haughtoni sous le taxon Aelurognathus haughtoni :
 .

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Gorgonopsia
Thérapside du Permien
Paléontologie en Tanzanie
Espèce décrite en 1950
Taxon fossile décrit en 2002